Roll-on kan henvise til flere emner:

Roll-on-deodorant - en type deodorant
Roll-on (undertøj) - en type hofteholder

Se også
RoRo-skib (af roll on – roll off) - en skibstype